Luís Ayoví (Guayaquil, Ecuador, 5 de mayo de 1993) es un futbolista ecuatoriano, que juega como mediocampista en Técnico Universitario de la Serie A de Ecuador.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Ecuador
Futbolistas del Club Técnico Universitario